

Степнівське сільське поселення — сільське поселення, Палласовський район, Волгоградська область
 Степнівське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область